een (onder)familie van kleine Australaziatische papegaaitjes, de Loriinae of Trichoglossinae. Zie lori's (vogel)
een onderfamilie van nachtactieve Aziatische halfaapjes, de Lorisinae of Lorinae.